Moloch – divinità dell'antichità
 Moloch – film di Aleksandr Sokurov del 1999
 Moloch – nome comune del Moloch horridus, rettile australiano
 Moloch – genere della famiglia Agamidae
 Moloch – nome del supercriminale Edgar Jacobi nel fumetto Watchmen
 Moloch – personaggio della saga videoludica Mortal Kombat
 Moloch – uno dei fantasmi nel film I tredici spettri del 2001
 Moloch – nave immaginaria descritta nel romanzo di Walter Moers Le 13 vite e mezzo del capitano Orso Blu
 Moloch – personaggio e antagonista dei fumetti di Hellboy

Pagine correlate 
 Moloc